Nádv. kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Nádvornik
 Josef Nádvorník

Robotskapade auktorsförkortningar